Примера Дивисьон Чили 1944 () — 12-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1944
Чили
1944 год в Чили